Смешанная сборная Швейцарии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Швейцарию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швейцарии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

(данные отсюда:)

Примечания

Ссылки 
 Швейцария -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швейцарии

См. также 
 Мужская сборная Швейцарии по кёрлингу
 Женская сборная Швейцарии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Швейцарии по кёрлингу
 Сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Швейцарии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Швейцарии по кёрлингу

Швейцария
Кёрлинг в Швейцарии
Кёрлинг